A magyar bajnokság első osztályában a 2003–2004-es szezonban 12 csapat küzdött a bajnoki címért. A bajnok a Ferencváros lett, izgalmas végjáték során: a zárófordulóban három csapat is esélyes volt még a címre, ebből kettő egymás ellen játszhatott. Az FTC 3-1-re győzte le a listavezetőként érkező DVSC-t. A Ferencváros bajnoki címéhez az is kellett, hogy az Újpest FC – amely gyenge őszt követően tavasszal felzárkózott – ne győzzön az MTK Budapest FC ellen. A mérkőzés 1-1-es döntetlennel végződött, így az Újpestnek a bajnokságot nem sikerült megnyernie, ugyanakkor a Debrecent letaszította még az UEFA-kupaindulást érő második helyről is.

A Ferencváros novemberben visszakapta az előző idényben levont hat pontját. Év közben a Siófok FC neve Balaton FC-re változott, a következő szezon elején pedig összeolvadt a Diósgyőri VTK-val.

A következő szezonra az élvonal létszámát felemelték, így egyenes ágon nem volt kieső, viszont négy csapat jutott fel: Budapest Honvéd FC, a Budapesti Vasas, a Kaposvári Rákóczi FC és a Diósgyőri VTK. Az utolsó két helyezett osztályozó mérkőzéseket játszott a másodosztály 5-6. helyezettje ellen.

Osztályozók:
 Békéscsabai Előre – Rákospalotai EAC 1-0 , 2-1
 Szombathelyi Haladás – Nyíregyháza 1-0 , 1-1

Alapszakasz

Végeredmény

Felsőház

Alsóház 

Bajnok Ferencváros TC játékosai: Balog Zoltán (6/0), Bognár Zsolt (20/0), Sorin Botis (román) (11/1), Dragóner Attila (25/5), Gera Zoltán  (30/11), Gyepes Gábor (7/0), Huszti Szabolcs (1/0), Aleksandar Jović (szerb) (2/1), Adem Kapič (szlovén) (18/0), Károlyi Sándor (3/0), Kiss György (24/2), Kriston Attila (21/0), Leandro de Almeida (30/3), Lipcsei Péter (30/4), Nógrádi Árpád (2/0), Marek Penksa (szlovák) (24/0), Rósa Dénes (25/2), Marius Sasu (román) (27/5), Somorjai Tamás (7/1), Sowunmi Thomas (6/0), Szalai Tamás (2/0), Szkukalek Igor (szlovák) (14/0), Szűcs Lajos k.  (30/0), Takács Ákos (1/0), Tököli Attila (21/8), Dragan Vukmir (szerb) (24/0), Zováth János (16/0).

Edző: Garami József, Pintér Attila

Kereszttáblázat

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

Díjak

A góllövőlista végeredménye

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary – List of final tables (RSSSF)
 Sporthiradó.hu

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1